Rubinglas beschreibt im Allgemeinen rot gefärbte Kunstglasprodukte, wobei der Farbton auf Basis verschiedener chemischer Verfahren und diverser Materialien erzeugt werden  kann, unter anderem:

 auf Basis von Gold bzw. Goldpurpur siehe Goldrubinglas 
 auf Basis von Selen siehe Selenrubinglas 
 auf Basis von Kupfer siehe Kupferrubinglas

Siehe auch 
 Rubin

Werkstoff
Kunstglas
Metallprodukt